«Хисар» — советский и узбекистанский футбольный клуб из города Шахрисабза.

История 
Основан не позднее 1979 года. 4 сезона (1995, 1996, 2000 и 2004) выступал в Первой лиге 
Узбекистана. Также как минимум 4 раза участвовал в финальных этапах 
Второй лиги (1994, 1997, 2006 и 2011).

Достижения 
Вторая лига СССР — 8-е место в зональном турнире (1982).

Первая лига Узбекистана — 9-е место (2000).

Чемпион Узбекской ССР (1979).

Обладатель Кубка Узбекской ССР (1979).

Известные тренеры 
 Щелочков Александр Анатольевич.

Известные игроки 
 Шейхаметов Толят Абдулганиевич.

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Кашкадарьинской области